Пескуэса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 52 км². Население — 160 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса